

Astronomia
 4735 Gary – asteroide della fascia principale

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Gary – città della contea di Lake (Indiana)
 Diocesi di Gary – diocesi cattolica suffraganea dell'arcidiocesi di Indianapolis
 Gary – comune della contea di McDowell (Virginia Occidentale)
 Gary – città della contea di Norman (Minnesota)
 Gary – città della contea di Deuel (Dakota del Sud)
 Gary City – città della contea di Panola (Texas)

Onomastica
 Gary – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 Gary – rapper e cantante sudcoreano 
 Romain Gary – scrittore francese di origine russa

Personaggi immaginari
 Gary – personaggio del cartone animato SpongeBob SquarePants
 Gary – personaggio della serie animata Due fantagenitori
  – personaggio della serie Pokémon
  –  personaggio del manga e anime Shin Chan